Gunter Reniers (Sint-Truiden, 5 november 1974) is een Vlaams (stem)acteur, regisseur en theaterproducent. Hij studeerde theater aan het Brusselse Conservatorium en volgde extra zanglessen.

Televisie 
Tijdens de lockdown van 2020 presenteerde Reniers de talkshow Alle vijf op een rij. Deze liep 60 afleveringen lang vanuit Theater De Roxy. Hierin interviewde hij tien bekende Haspengouwers met als uitgangspunt de vijf zintuigen. Onder andere Luc Appermont en Simon Mignolet waren twee van Reniers' gasten.

Hoofdrollen 
 GALERIE ROXY (sketchprogramma, 2021) -  diverse rollen
 2020 – Alle vijf op een rij, presentator + productie
 De Kotmadam (2010-2023) - als Tuur
 De Kotmadam (2002-2004) - als Evert
 Hallo België (2001-2004) - als Julien Van Praet
 JetsetTV (2000) - als presentator
 Familie (1996-1998) - als Steve
 Wittekerke (1998-1999) - als Sven Bran

Gastrollen 
 2022-heden – Thuis, als Patrick 'Patje' Berghmans
 2022 – Familie, als rechercheur
 2021 – 3Hz, als projectontwikkelaar
 2021 – Hoodie, als John, de uitbater van de supermarkt in Vrijbeek.
 2020 – Campus 12, als manager van Chris Marble
 2020 – Op goed geluk (theatercaptatie), als Danny
 2019 – Familie, als gynaecoloog Frederik Persyn
 2017 – Spitsbroers, als agent Vandecasteele
 2016 – Familie, als deurwaarder Marc Van Waerde
 2016 – Kosmoo, als Evert
 2011-2014 – Rox, als Commandant Buck (2011) en Jean Cousteau (2014)
 2014 – Familie, als advocaat Dumoulin
 2013 – Binnenstebuiten, als Mark Meskens
 2009 – LouisLouise, als Lars
 2009 –  FC De Kampioenen, als Jan in de aflevering ‘Home sweet home’
 2007-2008 – Zone Stad, als Günther 
 2008 – Aspe, als Gilbert Maremans in de aflevering ‘Rien ne va plus’
 2008 – Happy Singles, als Jan in de aflevering ‘Oesterthee’
 2006 – Mega Mindy, als valse bewaker Remco in de aflevering ‘Het Egyptische masker’
 2005 – 2 Straten verder
 2004 – Spring
 2003 – Verschoten & Zoon, als Bart De Wever (dokter)
 2001-2003 – Flikken, als Kristof Vervecke/carjacker Bart Lathouwers
 2000-2006 – Spoed, als Joeri, wielertoerist Louis, schilder Lucas
 2000 – W817, als hacker
 2000 – Pa heeft een lief, als Mathieu De Doncker
 1999 – Gilliams en De Bie, als Bennie De Roeck
 1998 – Deman, als Dirk Lerouge

Theater 
Sinds het najaar van 2011 heeft Reniers zijn eigen theaterzaal in Limburg: Theater De Roxy. Hij speelt, regisseert en produceert er – vooral – komedies met bekende Vlamingen. 'Compagnie Lowie', Reniers' eerdere theatergezelschap sinds 2006 veranderde dat jaar ook van naam: Roxy Theaterproducties vzw.

 2022 – Als de kat van huis is, als Benny 
 2022 – De Schoonste Dag, als Alex 
 2022 – Met 5 in bed, als stefan 
 2022 – Viva Minerva, als Mon van Lo
 2021 – De Scheve Schaats, als Theo
 2021 – Met pensioen, niet te doen, als Bill
 2021 – Eén is geen!, als Jean-Claude
 2020 – Van de kant in de gracht
 2020 – Op goed geluk!, als Danny
 2019 – Guernica (monoloog)
 2019 – Taxi, Taxi! als John
 2019 – Vallende sterren, als Danny
 2018 – Lijst Lenaerts, als Joeri Beckers
 2018 – Bloedbroeders, als Mickey
 2018 – Bedankt lieve ouders, als Marc
 2017 – De laatste kans
 2016-2018 – Van kwaad naar erger, als Etienne (Het Prethuis)
 2016 – Een fantastisch trouwfeest
 2016 – TARARA!, als Frank
 2016 – De Quagebeurs
 2015 – Niet te geloven !
 2014 – Stilte aub !, als regisseur
 2013 – Lili en Marleen, als Stavros
 2012 – Horen, zien en zwijgen !
 2011 – Een huis om in te verdwalen, als Linus (jeugdtheater)
 2011 – Maak plaats mevrouw !
 2010 – Ma, Pa, Puinhoop, als Jimmy (Educatief Theater Antwerpen)
 2010 – De bemoeial, als mr. Marchal
 2009 – Den Derby (Fakkeltheater), als agent Mike
 2009 – Ma, pa en de bruid
 2009 – Jezus, Maria, Jozef !, als Mil
 2009 – Edith, het legendarische verhaal van Edith Piaf, als Louis Leplée en Lou Barrie
 2008 – Foei, minister (Studio 100), als Frank
 2007 – Dertig, als Werner
 2007 – Wolken en een beetje regen, als Jimmy (Educatief Theater Antwerpen)
 2006 – Edith en Simone (De Zuiderkroon/VTM), als Charles Aznavour
 2006 – Volgend jaar Parijs?, als Werner
 2006 – De verliefde prins, als koning (jeugdtheater)

Overig 
Reniers is regelmatig regisseur van de operettes van het Vlaams Muziek Theater en bij verschillende liefhebberskringen.

Als stemacteur is Reniers actief in onder meer Kiekeboe-app, Marionettentheater Houtekop, De Noodcentrale en reclames.

In augustus 2019  begon hij met zijn eigen YouTubekanaal waarop vlogs en filmpjes van en met Reniers te zien zijn.

Vlaams acteur
Vlaams stemacteur
Belgisch regisseur
Belgisch theaterproducent
Belgisch youtuber